Blue Spring Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Blue Spring Lake (Alabama), im Talladega County
 Blue Spring Lake (Florida), im Lake County
 Blue Spring Lake (Wisconsin), im Jefferson County